Hendrikus Octavius Feith (1778-1849), Groninger jurist en archivaris
 Hendrik Octavius Feith (1813-1895), Groninger advocaat en archivaris, zoon van bovengenoemde en vader van Johan Adriaan Feith